Изабела Невил, војвоткиња Кларенсас (Warwick Castle, 5. септембар 1451 - 22. децембар 1476) је била супруга Џорџа, војводе од Кларенса. Била је кћерка Ричарда, грофа од Ворика и Ане, грофице од Ворика.

Породично стабло 

Рођени 1451.
Умрли 1476.